Desmarais ist der Familienname folgender Personen:

 François-Séraphin Regnier-Desmarais (1632–1713), französischer Diplomat, Dichter, Philologe, Romanist, Grammatiker und Übersetzer
 Gérald Desmarais (1906–1950), kanadischer Bass
 James Desmarais (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Joseph Louis Aldée Desmarais (1891–1979), kanadischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Amos
 Lorraine Desmarais (* 1956), kanadische Jazzpianistin und Hochschullehrerin
 Paul Desmarais (1927–2013), kanadischer Unternehmer
 Yves Desmarais (* 1918), kanadischer Botaniker

Siehe auch:
 Démarais
 Desmarets
 Desmarest
 Demaret
 Demarest (Begriffsklärung)
 Desmarées
 De Marées